Pengelly ou Penguilly  est un nom breton, gallois et cornique que l'on trouve dans la  toponymie de ces trois pays.

Toponymes

Pengelly,un hameau de Delabole, en Cornouailles
Pengelly Landing, Ontario

Pengelli, un village au Pays de Galles, traduit par Grovesend en anglais

Penguily, un bourg de Bretagne, dans le département des Côtes-d'Armor

Patronyme

Jessica Pengelly, nageuse
William Pengelly, archéologue
Yves Pinguilly, écrivain